{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Pilot Pen Tennis 
 | rok = 2010 
 | datum=23. - 29. srpna 2010
| ročník=42.
| místo=New Haven
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=600 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Caroline Wozniacká
| champwd=  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková
}}

Tenisový turnaj na okruhu WTA Pilot Pen Tennis 2010 se konal ve dnech 23. – 29. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 USD.

První nasazená Dánka Caroline Wozniacká obhájila titul z minulého ročníku a poslední přípravný turnaj před grandslamem US Open 2010 vyhrála. Ve dvouhře grandslamu bude v pozici první nasazené hráčky. Ve čtyřhře také zvítězil první nasazený česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková.

 Dvouhra 
  Caroline Wozniacká (vítězka)'  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Jelena Dementěvová (semifinále)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále, odstoupení)
  Naděžda Petrovová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= D Cibulková
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Oudin
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Petkovic
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= O Govorcova
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Klejbanova
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= F Pennetta
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4/WC
| RD1-team09= J Dementěva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Kvitová
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Bondarenko
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C Pironkova
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= A Rodionova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Bondarenko
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=62
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= M Bartoli
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02= D Cibulková
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= O Govorcova
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= F Pennetta
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4/WC
| RD2-team05= J Dementěva
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Bondarenko
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= A Rodionova
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Bartoli
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= C Wozniacki
| RD3-score01-1=w/o
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= F Pennetta
| RD3-score02-1= 
| RD3-score02-2= 
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4/WC
| RD3-team03= J Dementěva
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= M Bartoli
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= C Wozniacki
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=4/WC
| RD4-team02= J Dementěva
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=65
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová ''(1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry 

WTA Tour 2010
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2010